Ма́нахан () — английская фамилия.

Известные носители 
 Манахан, Анастасия (1896—1984) — женщина, выдававшая себя за великую княжну Анастасию.
 Манахан, Джордж (род. 1952) — американский дирижёр.
 Манахан Томас, Элин (род. 1977) — британская певица.

Примечания